«Speak To Me» (en español: «Háblame») es el primer EP del grupo de rock de Las Vegas, Imagine Dragons. Fue publicado en el 2008, el cual cuenta con cinco canciones compuestas por los primeros integrates originales del grupo. «Imagine Dragons» empezó como una banda folk en Utah, Estados Unidos.

Publicación 
Este «Extended Playlist» fue lanzado alrededor del año 2008 para su compra en formato CD. Es el primer trabajo de la banda bajo el nombre "Imagine Dragons". A diferencia de la creencia de los fanes, Imagine Dragons es el nombre original de la banda y no es un anagrama. Según Andrew Beck, este nombre fue propuesto por Dan Reynolds junto con Lavander. Al final Imagine Dragons fue el nombre que a la mayoría les gustó y adoptaron ese nombre.

Con excepción de Dan Reynolds, los integrantes eran completamente diferentes a los que conforman la banda hoy en día, siendo estos:

 Andrew Beck - Voz, guitarra eléctrica
 Dave Lemke - Bajo eléctrico
 Andrew Tolman - Batería
 Aurora Florence - Voz, teclados

Existen demos que nunca fueron lanzados de manera oficial, como "Curtain Call", "Unseen", "Volume Drops", "February", "Off To War" y  "Clouds". Las primeras versiones del EP «Speak To Me» se pueden encontrar en la plataforma de YouTube.

Lista de Canciones 
 "Pistol Whip" – 3:42
 "Living Musical" – 4:47
 "The Pit" – 3:51
 "Speak To Me" – 3:29
 "Boots" – 3:34

Referencias 

Canciones de Imagine Dragons
Álbumes en inglés